Document comptable peut faire référence à :
 Annexe (comptabilité)
 Bilan comptable
 Compte de résultat
 Grand livre
 Journal (comptabilité)